Gaussova lema lahko pomeni katerokoli izmed več lem, ki so poimenovane po Carlu Friedrichu Gaussu:

 Gaussova lema (polinomska)
 Gaussova lema (teorija števil)
 Gaussova lema (Riemannova geometrija)
 Tudi posplošitev Evklidove leme se včasih imenuje Gaussova lema.